La Temporada 2002 de Fórmula Nissan V6 es la quinta edición de este campeonato y la primera con los nuevos Dallara V6.

Novedades en el campeonato 
 Se introduce el nuevo Super Dallara Nissan V6 de 3.000 cc. y 415 cv de potencia que sustituye al Coloni CN1 de 2.000 cc. y 250 cv.
 Las escuderías participantes firmaban un contrato de 3 años de compromiso mínimo en el campeonato (2002-2004).
 A la Fórmula Nissan V6, se le añaden como categorías de soporte la Fórmula Nissan 2000 y el Campeonato de España de Fórmula Junior 1600. En conjunto, estas 3 categorías forman la nueva World Series by Nissan.
 Se introduce un nuevo sistema de puntuación en el campeonato de escuderías en el que la puntuación de cada escudería será la suma de todos los puntos de sus pilotos.
 Al igual que se había hecho en las temporadas 1999 y 2000, se retienen los 4 peores resultados del piloto.

Calendario 
Tests

Temporada

 * Esta ronda iba a disputarse en el Autódromo de Buenos Aires (Argentina).

Escuderías y pilotos participantes

Clasificaciones

Pilotos 

 Sistema de puntuación:

Escuderías

Naciones 
 Se coge el resultado del piloto perteneciente a un país mejor posicionado en carrera, se incluyen también los puntos por vuelta rápida.

Referencias 
 Datos de la temporada en Speedsport Magazine

World Series by Renault
Deportes de motor en 2002